Skarpabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Dalarna 
Skarpabborrtjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (4,67 ha)
Skarpabborrtjärnarna (Vänjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Skarpabborrtjärnarna (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (5,1 ha)
Skarpabborrtjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, söder om Idresjön), sjö i Älvdalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Idre socken, Dalarna, vid väg 311), sjö i Älvdalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683460-135485), sjö i Älvdalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Särna socken, Dalarna, 683991-137323), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Skarpabborrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 684158-143354), sjö i Ljusdals kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685442-145299), sjö i Ljusdals kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,

Härjedalen 
Skarpabborrtjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 687585-140548), sjö i Härjedalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688739-142701), sjö i Härjedalens kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Stora Skarpabborrtjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 695622-150904), sjö i Bräcke kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, vid Stor-Allmänningsberget), sjö i Bräcke kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Nyhems socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Skarpabborrtjärnarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707129-146381), sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707585-146688), sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707800-146005), sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,

Medelpad 
Skarpabborrtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,2 ha)
Skarpabborrtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Skarpabborrtjärnarna, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Skarpabborrtjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (6,03 ha)

Lappland 
Skarpabborrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,75 ha)
Skarpabborrtjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (7,53 ha)
Skarpabborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn